Empire, művészeti stílus
Empire, avagy Empire Magazine, brit filmes szaklap 
Empire, a Queensrÿche nevű együttes nagylemeze
Empires, Lamya ománi énekesnő kislemeze
Empire, 2015-ben induló amerikai tévésorozat